Пеньки — посёлок в Ребрихинском районе Алтайского края. Входит в состав Рожне-Логовского сельсовета.

География 
Расположен в юго-восточной части района, при автодороге . Абсолютная высота — 263 метра над уровнем моря.

История 
Основан в 1926 году. В 1928 году в посёлке имелось 84 хозяйства и проживало 444 человека (214 мужчин и 230 женщин). В национальном составе населения того периода преобладали белорусы. В административном отношении входил в состав Рожне-Логовского сельсовета Ребрихинского района Барнаульского округа Сибирского края.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 93 %.

Примечания 

Населённые пункты Ребрихинского района